Aspholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aspholm (Föglö, Åland), 
 Aspholm, Nagu, Åboland,

Se även
Aspholmen
Äspholm

Robotskapade Finlandförgreningar